Диллер:
 Филлис Диллер — американская комедийная актриса, одна из первых женщин-комиков на американском телевидении.
 Барри Диллер — американский мультимиллиардер, глава IAC/InterActiveCorp, один из основателей Fox Broadcasting Company и USA Broadcasting.
 Карл Диллер — заместитель министра финансов Германии.

См. также 
 Дилер